Дэ́вид Рафаэ́ль Мо́скоу (; ) — американский киноактёр.

Биография 
Дэвид Москоу родился 14 ноября 1974 года в Бронксе (Нью-Йорк, США) в семье Джона Москоу и Патриции Стернер. Среднее образование получил в школе Central Park East (окончил в 1990 году), высшее — в .

С 2002 по 2007 год встречался с актрисой Керри Вашингтон, они были помолвлены, но позднее расстались. Младший брат — Лев — работает учителем истории в одной из школ () Нью-Йорка.

Избранная фильмография 

 — — Кейт и Элли /  — Юджин (в двух эпизодах)
  — Большой / Big — Джош Баскин в детстве
 1988 — Волшебник одиночества / The Wizard of Loneliness — Джимми Уигген
 1988 — Я буду дома на Рождество / I’ll Be Home for Christmas — Дэви Банди
  — /  — Питер Мэтьюз (в девяти эпизодах)
 1989 — Живые куклы /  — Эрик Карлин (в двенадцати эпизодах)
  — Продавцы новостей / Newsies — Дэвид Джейкобс
  — Белые волки: Крик дикой природы 2 / White Wolves: A Cry in the Wild II — Адам
  — Сумасшедшие улицы /  — Шейн
 1997 — Сайнфелд / Seinfeld — Ломес-младший (в одном эпизоде)
  — Фанатка / Girl — Грег
 1998 — Ресторан — Restaurant — Регги
 1998 — Полицейские под прикрытием /  — Дизел (в одном эпизоде)
 1998 — Задворки Нью-Йорка /  — посыльный
 — — Зои, Дункан, Джек и Джейн /  — Дункан Милч (в двадцати четырёх эпизодах)
  — Сильная женщина / Riding in Cars with Boys — «Ящер»
  — Молодожёны / Just Married — Кайл
 2003 — Лапочка / Honey — Майкл Эллис
  — Рядом с Грейс / Nearing Grace — Блэр Ниринг
 2005 — 4исла / Numb3rs — Орвилль (в одном эпизоде)
 2005 — Давид и Лэйла: Беззаветная любовь / David & Layla — Давид Файн
  — Повышение /  — друг Мишки Грэхэма 2008 — Вакансия на жертву 2: Первый дубль /  — Гордон
  — Мёртвый эфир / Dead Air'' — Джил

Примечания

Ссылки 

Выпускники Хэмпширского колледжа
Киноактёры США